Distrito Oeste puede hacer referencia a:

En 
 el distrito Oeste de la ciudad de Gijón.
 el distrito Oeste de la ciudad de Jerez de la Frontera.
 el distrito Oeste de la ciudad de Logroño.
 el distrito Oeste de la ciudad de Móstoles.

En otros países
 el distrito Oeste del estado de Victoria, Australia.
 el distrito Oeste de la región administrativa especial de Hong Kong.
 el distrito Oeste de la Samoa Americana.
 el distrito Oeste del Alto Canadá.